Zeoke je lahko:
 Zeoke, Lazarevac (Srbija)
 Zeoke, Lučani (Srbija)